Sparkassen Cup 2001 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых кортах с ковровым покрытием.

Турнир-2001 является 12-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Лейпциге с 24 по 30 сентября 2001 года. Турнир продолжал серию соревнований WTA в зале осенью того сезона.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ким Клейстерс (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ким Клейстерс выигрывает свой 2й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.
 Магдалена Малеева уступает 2й финал в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Елена Лиховцева выигрывает 7й титул в сезоне и 14й за карьеру в туре ассоциации.
 Натали Тозья выигрывает 3й титул в сезоне и 25й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Sparkassen Cup

 WTA Тур 2001

 Серия турниров 2-й категории WTA

 Портал: Теннис

Германия
Теннис
Сентябрь 2001 года
2001